Фен — вітер, який часто буває сильний і поривчастий з високою температурою і низькою відносною вологістю
 Фен — електричний прилад, що генерує потік підігрітого повітря
 Фен — елементарна, дискретна, генетично обумовлена ознака у фенотипі даного індивіду
 Фен — сленгова назва психоактивної речовини амфетаміну (фенаміну)

Топоніми 

 Фен () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луар і Шер
 Фен () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Сомма
 Фен () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Ер
 Фен () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Іль і Вілен